Przylaski peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
 Przylaski est un village de la voïvodie de Lubusz ;
 Przylaski est un village de la voïvodie de Mazovie ;
 Przylaski est un village de la voïvodie de Poméranie ;
 Przylaski est un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.